Willow River kan syfta på följande:

 Willow River, British Columbia, ett vattendrag i Kanada
 Willow River, Minnesota, en ort i USA